Un cântec străbate lumea este numele mai multor opere de artă:
Un cântec străbate lumea (în ), un cântec al tenorului Joseph Schmidt
Un cântec străbate lumea, film din 1933 regizat de 
Un cântec străbate lumea, film din 1958 regizat de Géza von Bolváry